Гудзій — українське прізвище.

 Гудзій Микола Каленикович — український та російський літературознавець, академік АН УРСР.
 Гудзій Наталія — японська бандуристка та співачка українського походження.

Українські прізвища